Djalingo peut désigner plusieurs localités au Cameroun, notamment :
 Djalingo Kapsiki
 Djalingo (Mayo-Oulo)
 Djalingo (Mokolo)
 Djalingo (Pitoa)
 Djalingo (Poli)